Sveti Jurij (Gornja Radgona), een gemeente in Slovenië
 Sveti Jurij (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Sveti Jurij (Rogašovci), een plaats in de Sloveense gemeente Rogašovci